Измайловское — муниципальное образование

 Измайловское — муниципальный округ Санкт-Петербурга, расположен на территории Адмиралтейского района
 Измайловское городское поселение в составе Барышского муниципального района Ульяновской области
 Измайловское сельское поселение в составе Кизильского муниципального района Челябинской области